Серге́й Овчи́нников:
 
 Овчинников, Сергей Владимирович (род. 1984) — российский футболист.
 
 Овчинников, Сергей Ильич (1921—1992) — полный кавалер ордена Славы.